

События 

 Андрей Боголюбский повелел Ростиславичам выдать ему виновных в убийстве брата Глеба. Ростиславичи не подчинились, тогда Андрей велел Роману Ростиславичу покинуть Киев. Роман Ростиславич вернулся в Смоленск.
 Андрей послал в Киев своего брата Всеволода Большое Гнездо.
 Ростиславичи сговорились, въехали тайком в Киев, схватили Всеволода и посадили на престол Рюрика Ростиславича.
 Андрей Боголюбский собрал пятидесятитысячное войско из дружин более 20 князей и половцев и пошёл на Киев. Захватив Киев, войско Боголюбского пошло на Вышгород против Мстислава Ростиславича, главного организатора неповиновения. Мстислав Ростиславич выстоял, а когда подошла подмога из Волыни и Галича, войско Боголюбского разбежалось.
 Ростиславичи отдали киевский престол луцком князю Ярославу Изяславичу, старшему в роде.
 Мешко III Старый стал великим князем Польши.
 Мятеж сыновей Генриха II против своего отца. Их поддерживают короли Шотландии и Франции, а также мать — Алиенора Аквитанская. Вторжение Вильгельма Льва в Нортумберленд.
 Ричард Пемброк воюет в Нормандии с мятежниками. Король возвращает ему Уотерфорд, уэксфорд и Дублин.
 Кнут Эриксон остался единственным королём Швеции после смерти Коля Сверкерсона.
 Неудачное посольство венецианцев во главе с Энрико Дандоло в Византию.
 1173—1196 — Король Венгрии Бела III.
 Сельджукиды захватили владения Данишмендидов.
 Брат Салах ад-Дина Туран-шах вторгся в Йемен и взял Аден.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1173 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1173 году
 Евфросиния Полоцкая
 Сузани Самарканди

См. также